Gamble se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Sykes Gamble
 Tony Gamble